Alberto Nessi (1940) – scrittore svizzero di lingua italiana
 Antonio Nessi (1834-1907) – pittore, intagliatore e fotografo italiano
 Camillo Nessi (1899-1942) – scrittore italiano
 Emilio Nessi (1949-2009) – giornalista italiano
 Giuseppe Nessi (1887-1961) – tenore italiano
 Lino Nessi (1904–...) – calciatore paraguaiano, di ruolo attaccante
Nessi - spettacolo teatrale di Alessandro Bergonzoni

Pagine correlate
 Nassi
 Nesi